A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1980-81-ben 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Öt év után lett bajnok újra a Ferencváros, meglepetésre a Tatabányai Bányász lett a második, és az újonc Nyíregyháza a hetedik lett. Nyilasi Tibor harminc góljával, első magyar játékosként, esélyes volt az aranycipőre. A hazai sportújságok már úgy is írtak róla, kissé elsietve, előre ittak a medve bőrére. Bulgáriában később fejeződött be a bajnokság, és Georgi Szlavkov a Szlávia Szófia játékosa az utolsó meccsen négy gólt lőtt, pont annyit hogy megelőzze Nyilasit. Így Nyíl ezüstcipős lett. Dunai Antal 1967-ben 36 góllal, Várady Béla 1977-ben 36 góllal, Fekete László 1979-ben 31 góllal és Fazekas László 1980-ban 36 góllal lett ezüstcipős.

Negatív szenzációja az évnek az MTK kiesése volt.

Végeredmény 

|}

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Kakas László (33) – Jancsika Károly (31), Judik Péter (34), Rab Tibor (28), Takács László (33) – Ebedli Zoltán (31), Nyilasi Tibor (34), Mucha József (29) – Murai Sándor (28), Szokolai László (29), Pogány László (34).
Játszott még: Koch Róbert (18), Major Ferenc (12), Mörtel Béla (12), Szepessy László (12), Mészöly Pál (11), Pusztai László (8), Horváth Róbert (7), Szabó Ferenc (7), Tepszics Ignác (2), Hajdú József (1), Zsiborás Gábor (1).
Edző: Novák Dezső

Az ezüstérmes Tatabányai Bányász játékosai
Dombai András (17) – Szabó György (32), Lakatos Károly (34), Emmer László (32), Fischer László (29) – Barabás Tibor (19), Csapó Károly (27), Schmidt István (29) – P. Nagy László (30), Kovács István (34), Hermann Sándor (19).
Játszott még: Dupai János (17), Fejes Ferenc (17), Kiss Imre (16), Deákvári Antal (16), Knapik István (13), Méhesi Ferenc (13), Udvardi Endre (6), Csepecz János (3), Kiprich József (2), Tamás Sándor (2).
Edző: dr. Lakat Károly

A bronzérmes Vasas játékosai
Mészáros Ferenc (33) – Török Péter (29), Híres Gábor (26), Komjáti András (33), Rácz László (29) – Birinyi István (32), Szebegyinszky András (15), Zombori Sándor (30) – Rixer Géza (33), Kiss László (34), Izsó Ignác (32).
Játszott még: Farkas Tibor (21), Kántor Mihály (15), Halász István (14), Várady Béla (14), Somogyi József (11), Hegedűs Béla (5), Szabó András (4), Leboniczky Imre (2), Balog Tibor (1), Becsei Péter (1), Pecha László (1), Tatár János (1).
Edző: Bundzsák Dezső

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 79. szezon - 1980–81

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1
magyar 1